

Geografia 
 Spagna
 Subirats – comune nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Albert Subirats – ex nuotatore venezuelano
 Elena Subirats – tennista messicana